Greding steht für:

 Greding, Stadt im Landkreis Roth, Bayern
 Greding (Ortsteil), Ortsteil der Stadt Greding

Greding ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wilhelm Greding (1759–1819), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Paul Gredinger
 Gredinger Mehlbeere
 Gredinger Schwarzachtal
 Gredinger Trachtenmarkt